Gigowa, Gigova (kyrillisch Гигова) ist der Familienname folgender Personen:

 Magdalena Gigowa (* 1962), bulgarische Journalistin und Schriftstellerin
 Marija Gigowa (* 1947), bulgarische Gymnastin